Кра́нец (кранц) ():
 прокладка между судном и пристанью, служащее для амортизации ударов и защиты борта, предотвращающая его повреждение.
 канатные круги или деревянные рамы, ящик и место (помещение) для ядер и снарядов орудий на корабле.  

Прокладка служит для уменьшения контактных нагрузок на корпус корабля (судна) при его швартовке и стоянках. Доска, подвешенная с борта судна (корабля) между причалом и кранцами — Кранцевая доска.

История 
В период парусного и гребного флотов Кранц или кра́нец — верёвочные круги или деревянные рамы (треугольные), в которые клались ядра на палубе, чтобы они не раскатывались, и место хранения снарядов для первых выстрелов. Позже ящик с гнёздами для хранения снарядов вблизи пушки для первых выстрелов из неё. Герметичный ящик размещался на палубе корабля вблизи артиллерийского орудия, в котором хранится некоторое количество унитарных патронов для первых выстрелов до подачи боевых припасов из погреба боеприпасов корабля. В зависимости от конструкции корабля кранцем могло быть помещение близ орудий для хранения снарядов.

Кранцы мачтовые — толстые стропы, принайтовленные к мачтам и бушприту, для подъёма их. На гребных судах кранцы заменяли кольца, свитые из нескольких прядей троса — Кренгельсы.

Бортовые кранцы раньше были деревянными брусками (вальками) или парусиновыми мешками, набитые пенькой, плетёными из верёвок, но в дальнейшем были вытеснены надутыми воздухом резиновыми шарами или цилиндрами, которые вывешиваются за борт для предохранения судна (корабля) от трения о пристань, баржи и тому подобное.

В связи с дешевизной и практичностью в качестве кранцев наиболее широко используют старые автомобильные покрышки.

Виды и типы

Бортовые и причальные кранцы 
Кранцы делятся на съёмные и постоянные (конструкционно закреплённые на корпусе судна или на причале). Также они подразделяются на упругие, демпфирующие и комбинирующими. На крупных современных судах кранцы являются сложными техническими изделиями, их масса может достигать 8 тонн и даже более.

См. также 
 Такелаж

Примечания

Литература

Ссылки 
 Морские термины
 Морской словарь — К

Детали кораблей